Denumirea de Cekaneț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Cekaneț, un sat în comuna Nevestino, regiunea Kiustendil;
 Cekaneț, un sat în comuna Dragoman, regiunea Sofia.